

Cinema e televisione 
 I ribelli – film del 1994 diretto da Floyd Mutrux
 I ribelli (Bad Guys) – episodio della decima stagione di Stargate SG-1
 I ribelli – programma televisivo statunitense del 2017

Fumetto 
 I ribelli – album del fumetto Dampyr

Letteratura 
 I ribelli – romanzo di Sándor Márai

Musica 
 I Ribelli – gruppo musicale italiano
 I Ribelli – album dell'omonimo gruppo musicale del 1968

Pagine correlate 
Ribelli